CJ Group () è una holding conglomerata sudcoreana con sede a Seul. Comprende numerose aziende in vari settori dell'industria alimentare, farmaceutica e biotecnologica, dell'intrattenimento e dei media, dello shopping a casa e della logistica. CJ Group era originariamente una filiale di Samsung fino alla sua separazione negli anni 1990.

CJ proviene da Cheil Jedang (), che può letteralmente significare "prima produzione di zucchero", il settore in cui è stato originariamente avviato.

Importanti filiali della società, tra cui CJ CheilJedang (alimenti e bevande), CJ Korea Express (logistica), CJ Olive Networks (negozi di bellezza e salute), CJ ENM (intrattenimento e vendita al dettaglio) e CJ CGV (catena cinematografica).

Altri progetti

Collegamenti esterni